Malleval (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Malleval (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy